Agente Carter – cortometraggio della serie di Marvel One-Shots.
 Agent Carter – serie televisiva della Marvel Studios (2015-2016).